Nops är ett släkte av spindlar. Nops ingår i familjen Caponiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Nops